The Chevin steht für:

 The Chevin (Band), britische Band
 The Chevin (West Yorkshire), Bergrücken der Wharfedale in Leeds, West Yorkshire, England